Boli kan syfta på följande platser:

Kina 

 Boli, härad i Heilongjiang, 
 Boli (köping), Shandong,

Turkiet 

 Harmanlı (ort i Turkiet, Mardin, lat 37,07, long 40,51), 
 Bolu (provinshuvudstad), 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar